Il consiglio d'Egitto – romanzo di Leonardo Sciascia del 1963
Il consiglio d'Egitto – film di Emidio Greco del 2002 tratto dall'omonimo romanzo